Greimerath – comune del circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Greimerath – comune del circondario rurale di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)